Palatine est le féminin de , un terme qualifiant ce qui relève du palais.

Palatine peut désigner :
 palatine, une espèce de singe africain (Cercopithecus roloway) ;
 Palatine, un village de l'Illinois (États-Unis) ;
 Palatine, un groupe de folk/rock français.

Voir aussi 
 Princesse palatine, une appellation donnée en France à plusieurs princesses des  et  siècles, descendantes d'électeurs palatins ;
 Chapelle palatine, une chapelle située dans un château ou un palais, et dont l'usage est destiné au souverain ;
 Académie palatine, un cercle de lettrés dont s'entourait le roi des Francs, puis empereur d'Occident, Charlemagne ;
 Banque Palatine, une des plus anciennes banques françaises en activité ;
 Garde palatine, une unité militaire de la Cité du Vatican ;
 Palatine Township, un township du comté de Cook dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Palatine, une ville dans l’État de New York aux États-Unis ;
 Rue Palatine, une rue du 6 arrondissement de Paris, en France.